Cet article dresse une liste des villes ougandaises les plus peuplées.

Ville d'Ouganda par population

Annexes

Sources

Liens externes 
Bureau des Statistiques
 City Population

Ouganda
 
Liste en rapport avec l'Ouganda